Selinski steht für:
siehe den polnischen Namen Zieliński
 Korneli Ljuzianowitsch Selinski (1896–1970), russischer Literaturwissenschaftler und Publizist
 Nikolai Dmitrijewitsch Selinski (1861–1953), russischer Chemiker

Siehe auch:
 Szelinski